Il Centro Sportivo del Plebiscito Padova è la principale squadra di pallanuoto della città di Padova sia in campo maschile che in campo femminile. I colori sociali sono il bianco ed il rosso.

Squadra Femminile

Storia
La formazione femminile milita nel campionato di serie A1, è una delle società nel panorama nazionale che vanta una squadra formata da molte atlete provenienti dal settore giovanile, che ha portato negli anni a diversi successi in ambito nazionale.

Stagione 2013-2014
Nella stagione 2013-2014, la squadra accede ai play-off della serie A1 classificandosi al quarto posto nella regular season. In semifinale le padovane sconfiggono le favorite dell'Orizzonte Catania e perdono poi la finale contro Imperia, laureandosi comunque vicecampioni d'Italia.

Stagione 2014-2015
L'8 marzo 2015, il Plebiscito conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia, battendo il Messina. Dopo aver dominato la regular season, il 18 maggio dello stesso anno si aggiudica anche il campionato italiano, sconfiggendo 3 partite a 0 in finale play-off le campionesse uscenti della Rari Nantes Imperia. Le liguri battono invece le padovane per 8-7 nella finale di Coppa LEN, il secondo trofeo più importante per club a livello europeo. Il Plebiscito si ferma invece ai quarti della LEN Euro League Women, massimo trofeo continentale per club, venendo sconfitto sia all'andata che al ritorno dalle ungheresi dell'Újpest.

Stagione 2015-2016
Le padovane si ripetono nel campionato successivo; chiusa la regular season con 11 punti di vantaggio sul Messina secondo e 20 sulla Rari Nantes Bogliasco terza, si aggiudicano il secondo scudetto sconfiggendo nella finale dei play off in gara unica le padrone di casa messinesi per 6-4. In Coppa Italia si devono invece accontentare del terzo posto. A fine stagione, le atlete del Plebiscito Elisa Queirolo e Laura Teani partecipano con l'Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove si aggiudicano la medaglia d'argento. Nello stesso anno disputano la finale di Supercoppa LEN, venendo sconfitte dall'Olympiakos.

Stagione 2016-2017
La doppietta Coppa Italia e Campionato riesce di nuovo al Plebiscito nel 2016-2017. Il 1º aprile vince la Coppa battendo in finale il Messina 14-5. Il terzo scudetto consecutivo arriva dopo aver nuovamente dominato la stagione regolare. Il 3 maggio 2017 le padovane sconfiggono 7-5 il Catania a Rapallo in gara unica valida per il titolo.

In questa stagione la squadra si comporta bene anche in campo europeo. Nella LEN Euro League Women viene estromessa ai quarti di finale dopo aver pareggiato 10-10 fuori casa e 8-8 in casa al ritorno contro le greche dell'Olympiacos Pireo, che passano il turno ai rigori trasformandone 3 contro i 2 delle padovane. Il Plebiscito viene quindi sconfitto in finale di Coppa LEN dalle ungheresi dell'Újpest, che si impongono 7-6 nella gara unica di finale disputata a Budapest.

Palmarès

Trofei nazionali 
 
2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

 
2014-15, 2016-17, 2019-20

Rosa

Squadra Maschile

Storia
La squadra maschile milita attualmente nel campionato italiano di pallanuoto di Serie A2 ed è stata fondata nel 1984. Come nelle stagioni precedenti, è una delle poche società italiane formate da 15 sedicesimi della rosa da padovani, provenienti dal settore giovanile.

Cronistoria della squadra maschile

.
|}

Rosa

Giocatori celebri

Allenatori celebri

Note

Collegamenti esterni
 

Impianti sportivi di Padova
Centro Sportivo del Plebiscito Padova